Брандис-над-Орлици (, ) — город Чешской республики в районе Усти-над-Орлици, Пардубицкого края.

Находится в 10 км от Усти-над-Орлици и в 5 км от г. Хоцень. Через город протекает р. Тиха-Орлице.

Железнодорожная станция на трассе Колин—Ческа-Тршебова.

В городе расположен санаторий — Центр реабилитации.

История

Средние века 
О самой ранней истории Брандиса сохранилось очень мало. В 1227 году он упоминается, как собственность Кохата Грабишице, который завещал его своему слуге. Первым документом, который, относится к Брандис-над-Орлици, только доклад, который был гарантом.

Население

Примечания

Ссылки 
  Město Brandýs nad Orlicí Официальный сайт города

Города Пардубицкого края
Переименованные населённые пункты Чехии